Marley pode ser:

Bob Marley
Ziggy Marley 
Rita Marley 
Damian Marley 
Marley & Me (livro)
Marley & Me (filme) 
Stephen Marley 
Marley Shelton 
Marly Marley 
Mr. Marley
Museu Bob Marley
Ziggy Marley and the Melody Makers

Desambiguação